Vladimir Menchov (1939 - 2021), un réalisateur et un acteur soviétique et russe.
 Denis Menchov (1978 -), un coureur cycliste russe.